Château du Bot peut faire référence à différents châteaux en Bretagne  :
 à un château de Pont-de-Buis-lès-Quimerch, dans le Finistère ;
 à un château d'Hennebont, dans le Morbihan ;
 au château de Bot-Conan, à Fouesnant dans le Finistère ;
 au château de Bot-Spernen, à Séné dans le Morbihan.

Bot